OFI může znamenat:

 OFI Kréta, řecký fotbalový klub
 O.F.I. či OF&I – Ost Finanz und Investition, švýcarská firma kdysi spojená se společností Agrofert